Actinostola är ett släkte av koralldjur. Actinostola ingår i familjen Actinostolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor 

Havsanemoner
Actinostola